Риальто () — многозначный термин из Италии:

 Риальто (квартал Венеции) — исторический квартал Венеции в районе Сан-Поло.
 Мост Риальто — один из наиболее известных мостов Венеции
 Церковь Сан-Джакомо ди Риальто — церковь около моста

 Риальто — коммуна в Италии, в регионе Лигурия
 Риальто — город в Калифорнии

 Риальто Великолепный — сборник рассказов Джека Вэнса
 Rialto Towers — небоскрёбы в Мельбурне
 Rialto — британская брит-поп-группа